Una sussunzione è in generale l'atto di ricondurre un concetto qualsiasi nell'ambito di uno più ampio, che lo comprenda.

Per le diverse applicazioni del termine, si veda:
Sussunzione – diritto
Sussunzione – filosofia
Sussunzione – logica